Ulriksdal ist

 ein Teil der Gemeinde Solna in Schweden
 ein Schloss im Gemeindeteil Ulriksdal, siehe Schloss Ulriksdal